

Patronyme 
 Édouard Salier, designer et photographe français
 Salier Lajus Courtois Sadirac, bureau d'architecture de France	 
 , survivante de l'Holocauste

Paronyme 
 Emily Saliers, chanteuse, guitariste, banjoïste et mandoliniste américaine	 
 , théologien et organiste américain de l'Église épiscopale (père d'Emily) 

Homonymie
Homonymie de patronyme